inna nazwa aksjomatu w matematyce
 okres wstępnej formacji w zakonie
 wniosek składany do władzy wykonawczej przez przedstawicieli władzy ustawodawczej w Szwajcarii

Zobacz też 
 Postulat Abbego, Postulat Bertranda, Postulat Euklidesa, Postulat Keplera
 Postulaty Bohra, Postulaty Evansa, Postulaty Kocha